Druss est un héros de fiction qui apparaît pour la première fois dans le roman Légende de David Gemmell en 1984.

Il incarne tout à la fois la vertu, la chevalerie et la force de caractère.

Il est décrit comme un homme au physique imposant, extrêmement fort, mais possédant également une grande vélocité et une formidable dextérité. Il est connu de tous comme un redoutable guerrier n'ayant jamais été vaincu en combat singulier.

Par la suite, Druss apparaît dans les romans du cycle Drenaï : Druss la légende (vo 1993 - vf 2002), La Légende de Marche-Mort (vo 1996 - vf 2000), Loup blanc (vo 2003 - vf 2009) et Les Épées de la Nuit et du Jour (vo 2004 - vf 2010).

Druss est le petit-fils de Bardan le Tueur, qui était un fou psychotique, rendu tel par le démon résidant dans sa hache, Snaga la maudite. Il est aussi le descendant de Angel, un ami de Waylander, qui a épousé Miriel, la fille adoptive de ce dernier, Druss est donc peut-être un descendant de Miriel.

Snaga la maudite (ou l'expéditrice) 

Snaga la maudite ou aussi surnommée "les lames sans retour" est la hache de guerre de Druss. C'est une hache à double lame. Elle est habitée par un démon et a rendu fou son précédent propriétaire, Bardan, le grand-père de Druss. Ce dernier est à peine capable de contrôler le démon, mais cette hache lui permet d'augmenter ses compétences au combat. Grâce à l'aide de sa femme Rowena, il fut capable d'exorciser l'arme qui perdit ses capacités magiques mais elle reste toujours affutée. Le démon fut plus tard utilisé par Hewla "la vieille femme" pour fortifier l'arme qu'elle fabriquait pour le roi ventrian Gorben. Ce dernier, tout comme Bardan, devint fou.

Les romans de sa vie

Druss la Légende 

Il s'agit de la seconde apparition de Druss dans un livre de David Gemmell. Le roman présente un jeune homme qui deviendra une légende vivante : chronologiquement, nous sommes donc au début de ses aventures.

L'histoire relate son enfance dans un simple village, en tant que bûcheron, où il vit avec son père, Bress. Dans ce livre, nous le voyons tomber amoureux de Rowena, et l'épouser. Rowena avait la capacité de sentir les pensées des autres et de quitter son corps pour voyager dans un autre plan. Lors d'une attaque contre son village par des esclavagistes, le père de Druss est tué et Rowena capturée. Il se fit vœu de venger son père et de secourir sa femme.

Druss prit la hache et l'armure de son grand-père, Bardan le Tueur, et commença sa quête. La première personne qu'il rencontra après la mort de son père fut un homme nommé Shadak, qui enseigna à Druss le code d'honneur pour lequel il vivra et mourra :
Ne viole jamais une femme, ne fais pas de mal aux enfants.
Ne mens pas, ne triche pas, ne vole pas. Laisse cela aux gens médiocres.
Protège les faibles contre les forces du mal.
Et ne laisse jamais l'idée de profit te guider sur la voie du mal.

Il attaqua ensuite le camp des bandits retenant sa femme prisonnière avec l'aide de Shadak (et non Sieben le Poète, comme indiqué dans Légende). Par la suite il rencontre Sieben,  et les deux compagnons de route devinrent inséparables, Sieben faisant régulièrement preuve de sagesse et de réflexion pour aider Druss. 

La dernière partie de ce livre est aussi consacrée à la célèbre bataille de la Passe de Skeln, où Druss combattra les armées de l'empereur Gorben, et où Sieben mourra.

La Légende de Marche-Mort 

Il s'agit de la troisième apparition de Druss, mais la deuxième par ordre chronologique. Dans ce livre, Druss est âgé d'une trentaine d'années, et voyage vers le nord, à Golgothir, avec une délégation d'athlètes Drenaï rejoignant une compétition athlétique semblable à nos jeux olympiques. Il est accompagné de son célèbre ami Sieben.

Durant le voyage, Druss blesse accidentellement un lutteur Drenaï durant un match d'entrainement, et se retrouve ainsi obligé de le remplacer pour l'événement à venir. Une fois arrivé sur place, il rencontre Klay, le lutteur du pays du nord. Ce dernier est blessé par un carreau d'arbalète alors qu'il aidait Druss dans un guet-apens. Un shaman nadir, Nosta Khan, lui apparait alors, et lui parle des pierres de guérison cachées en territoire Nadir, dans le tombeau d'Oshikaï le fléau des démons.

Après une traversé des steppes Nadires, Druss et Sieben se joignent alors à un groupe de Nadirs dans un vieux fort abandonné qui abrite le tombeau d'Oshikaï. Une bataille a lieu contre les envahisseurs Gothirs, terreurs de cette période, voulant souiller le tombeau et ainsi mettre au plus bas le moral des Nadirs. Druss aida les défenseurs constitués de plusieurs clans Nadirs qui se livraient jusque-là des conflits sans fin, et s'étaient alliés pour résister au joug Gothir. Ils étaient sous les ordres d'un jeune homme nommé Talisman, stratège implacable, et les aida à la victoire.

Finalement, les pierres sont trouvées à la suite de nombreuses péripéties, mais Druss arrive trop tard pour sauver Klay. Les pierres sont alors rendues aux Nadirs, et Talisman les brise pour restaurer la magie du pays Nadir. La destruction des pierres a aussi comme conséquence de modifier les yeux de Talisman, qui prennent la couleur des pierres et deviennent violets. Il se choisit également un nouveau nom, Ulric, et s’attelle à l'unification des tribus Nadires.

Dans l'épilogue, la rencontre entre Druss et Ulric présente dans Légende est racontée du point de vue d'Ulric. En effet, dans Légende, Druss ne reconnait pas Talisman en voyant Ulric.

Loup Blanc 

Dans ce livre, Druss apparaît âgé d'environ 50 ans, comme personnage auxiliaire. Le héros se nomme Olek Skilgannon, ou Skilgannon le Damné. C'était un jeune homme quand les armées du roi Gorben (avec Druss comme champion) conquirent son pays natal (Naashan). Devenu adulte, il devint général de la Reine sorcière Jianna, et reçoit les Épées de la Nuit et du Jour. Il quitta finalement la reine, après qu'elle lui eut donné l'ordre d'anéantir une ville entière (Perapolis). Il exécuta l'ordre, mais partit en ayant perdu toutes ses illusions.

Il voyagea dans le nord, luttant toujours contre les forces démoniaques des épées, qui étaient possédées. Là, poursuivi par la vengeance de la Reine, il rencontra Druss la Légende, souffrant d'une infection contractée dans un village et dont le cœur s'était affaibli. Ensemble et accompagnés de quelques courageux hommes (Rabalyn "l'enfant" au passé douloureux, Diagoras le rescapé de la Passe de Skeln, Garianne la "folle", les frères jumeaux Jared et Nian le cancéreux ainsi que l'Uni Orastes), ils luttèrent jusqu'au temple d'Ustarte la bicentenaire, où Druss fut guéri de son infection. C'est ainsi que Skilgannon vainquit son ennemi de toujours, le redoutable et énigmatique Masque de Fer dans sa forteresse où ils ont été pour secourir une petite fille cher au cœur de Druss (la fille de son ami Orastes)

Druss retourna chez lui, dans les montagnes Skoda. Il prit sous son aile la jeune fille, mais elle ne réapparaît dans aucun livre ultérieur.

Légende 

Curieusement, alors qu'il s'agit du premier livre où apparaît Druss, c'est également le dernier, dans l'ordre chronologique, où il apparaît en vie. Dans Légende, il a les traits d'un vieil homme de soixante ans qui craint sa faiblesse progressive, due à son âge. La Mort lui donna le choix, soit d'aider les Drenaï à défendre leur nation dans la plus grande forteresse du monde, Dros Delnoch, et être immortalisé par une mort glorieuse, soit vivre encore quarante ans et mourir de vieillesse, desséché et au nom oublié depuis bien longtemps. Et Druss choisit la première option...

Les Épées de la Nuit et du Jour 

Dans ce livre, des siècles se sont écoulés depuis la mort de Druss. On ne l'y voit que très brièvement. Druss est dans le Vide - un monde où errent les âmes perdues, damnées ainsi que des démons - et il y aide les âmes faibles à "traverser", atteindre une sorte de paradis. 
Grâce à un morceau de son squelette que Skilgannon avait récupéré à sa mort à Dros Delnoch (voir le prologue de Loup blanc et qu'il conservait dans colier, le résurrectionniste Landis Khan recrée un être humain à son image - une sorte de clonage à l'aide de l'adn grâce à la technologie perdue d'une antique civilisation - bien qu'il soit un humain à part entière (avec une âme à lui) Druss peut posséder son corps, chose qu'il évite de faire longtemps car pendant ce temps l'autre âme prend sa place dans le Vide et se retrouve à la merci des démons.
Par cet intermédiaire, il va aider Skilgannon à se battre contre les armées de l’Éternelle et mettre fin à son règne.

Arbre généalogique 
Les hommes ont leur nom en gras et les femmes en italique.

Notes et références 

Personnage de fantasy
Cycle de Drenaï
Aventurier de fiction

en:Drenai Series#Characters